Millersburg kan syfta på:

 Millersburg, Indiana
 Millersburg, Iowa
 Millersburg, Kentucky
 Millersburg, Michigan
 Millersburg, Ohio
 Millersburg, Oregon